Desa Jambudipa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jambudipa (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 107,55), Jawa Barat, 
 Desa Jambudipa (administrativ by i Indonesien, lat -6,87, long 107,08), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar